Zumsteeg bezeichnet die Personen
 Johann Rudolf Zumsteeg (1760–1802), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Emilie Zumsteeg (1796–1857), deutsche Komponistin, Musiklehrerin, Chorleiterin, Pianistin und Musikschriftstellerin

Siehe auch:
 Zumsteg